Беньямин Беккер — победитель соревнований.

Чемпион прошлого года — Жиль Мюллер — не защищал свой титул.

Общая информация 
Дмитрий Турсунов благодаря выходу в финал ноттингемского турнира смог квалифицироваться в одиночный турнир Олимпийских игр. Если бы отбор произошёл на неделю раньше или на неделю позже он бы не попал в число участников Олимпийских соревнований.

Посев 

  Го Соэда (Первый раунд)
  Лукаш Лацко (Четвертьфинал)
  Тацума Ито (Первый раунд)
  Дмитрий Турсунов (Финал)

<li>  Маринко Матошевич (Полуфинал)
<li>  Игорь Куницын (Четвертьфинал)
<li>  Вашек Поспишил (Второй раунд)
<li>  Юрген Цопп (Четвертьфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 

AEGON Trophy 2012